

Персони 
 Руф Фест Авіен — римський поет і географ IV століття.
 Гай Музоній Руф — римський філософ-стоїк I століття.
 Руф Затвірник — чернець Печерського монастиря XIV століття.
  ‎Луцій Мініцій Руф (; I століття) — політичний державний і військовий діяч ранньої Римської імперії, ординарний консул 88 року.

Географічні об'єкти 
 Руф — район в Афінах.
 Руф — футбольний клуб в Афінах.